Іванов Всеволод Володимирович (1934) — радянський і російський астроном.
 Іванов Всеволод В'ячеславович (1895—1963) — російський письменник.